Jméno a příjmení Jan Horák má více nositelů:

 Jan Horák (1881–???) – český a československý politik
 Jan Horák (motocyklový závodník) (1909–2003) – český a československý motocyklový závodník a sběratel motocyklů
 Jan Horák-Hasenberger (1500–1551) – probošt litoměřické kapituly v letech 1542–1551
 Jan Nepomuk Horák – rozcestník